Глуховський Анатолій Якович ( 1946) — народний депутат України 1-го скликання.
 Глуховський Дмитро Олексійович ( 1979) — російський письменник и журналіст.